70 — может означать:

 70 (число) — натуральное число между 69 и 71.
 70 год до н. э.
 70 год — невисокосный год григорианского календаря.
 Септуагинта — собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык (III—II веках до н. э., Александрии); перевод семидесяти толковников (старцев); часто обозначается LXX (семьдесят).
 «Шоу 70-х» (1998—2006) — американский телесериал.

70 (число)